Miejscowości w USA:
 Humphrey – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Jefferson
 Humphrey – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Humphrey – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus
Gminy w USA:
 Humphrey (ang. Humphrey Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
 Humphrey (ang. Humphrey Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cattaraugus

Inne:
 Humphrey – kot z Downing Street 10